Ferdinand Sasko-Kobursko-Gothajský (28. březen 1785, Coburg – 27. srpen 1851, Vídeň; celým jménem Ferdinand Georg August Sasko-Kobursko-Gothajský) byl sasko-kobursko-gothajský princ z koburské dynastie a bratr prvního belgického krále Leopolda I., otec portugalského krále Ferdinanda II. a děd bulharského cara Ferdinanda I.. Dále byl Ferdinand také strýcem britské královny Viktorie i jejího manžela prince Alberta, mexické císařovny Šarloty nebo belgického krále Leopolda II. Ferdinand Sasko-Koburský byl generálem rakouské císařské kavalérie během napoleonských válek.

Rodina 
30. listopadu 1815 se ve Vídni oženil s uherskou šlechtičnou Marií Antonií Koháry de Csabrág, dědičkou magnáta Ference Jozefa, knížete Koháry de Csabrág. Ferdinand si přidal příjmení manželky Koháry ke svému jménu. Pár měl čtyři děti, všechny vychované jako katolíci jelikož jen katolíci mohli být dědicem rodu Koháry.

 Ferdinand II. Portugalský (29. října 1816 – 15. prosince 1885) ⚭ 1836 Marie II. Portugalská (4. dubna 1819 – 15. listopadu 1853), portugalská královna, ⚭ 1869 herečka Elisa Hensler (22. května 1836 – 21. května 1929), morganatický sňatek
 August Sasko-Kobursko-Gothajský (28. března 1818 – 27. srpna 1881) ⚭ 1843 Klementina Orleánská (6. března 1817 – 16. února 1907), francouzská princezna
 Viktorie Sasko-Kobursko-Kohárská (14. února 1822 – 10. prosince 1857) ⚭ 1840 Ludvík Orleánský (25. října 1814 – 26. června 1896), vévoda z Nemours
 Leopold Sasko-Kobursko-Kohárský (31. ledna 1824 – 20. května 1884) ⚭ Constanze Geiger (16. října 1835 – 24. srpna 1890), morganatický sňatek

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Nositelé Vojenského řádu Marie Terezie
Narození v roce 1785
Narození 28. března
Narození v Coburgu
Úmrtí v roce 1851
Úmrtí 27. srpna
Úmrtí ve Vídni
Muži